Eu (pronome), na gramática do português, um pronome pessoal;
 Eu (psicologia), centro da personalidade;
 Eu, símbolo químico do európio;
 Eu (Sena Marítimo), localidade no departamento de Sena Marítimo, região da Alta-Normandia, França.
 o Conde d'Eu;
 Eu (filme), filme de Walter Hugo Khouri, cineasta brasileiro;
 [[Eu (Augusto dos Anjos)|Eu (Augusto dos Anjos)]], obra do poeta brasileiro Augusto dos Anjos.
 Estados Unidos ,também abreviado como E.U

Outros
 .eu, novo domínio de topo para a União Europeia, lançado em 7 de dezembro de 2005;
 eu, língua basca no código ISO 639;
 EU, acrónimo inglês para European Union'' (União Europeia).